Nire bezeichnet:

 Nire Kagenori (1831–1900), japanischer Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine und Marineminister

 Das Haus Nire, Roman von Morio Kita